Název 2. liga v letech 1999/2000 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 1999/00
 2. národní hokejová liga 1999/2000